Island View bezeichnet mehrere

Orte:

In Kanada:
 Island View (Saskatchewan)

In den Vereinigten Staaten:
 Island View (Michigan)
 Island View (Minnesota), im Koochiching County
 Island View (Ohio)
 Island View (Washington)